Сергей Владимирович Поляков:
 Поляков, Сергей Владимирович (род. 1951) — российский и американский учёный.
 Поляков, Сергей Владимирович (род. 1968) — российский стрелок.
 Поляков, Сергей Владимирович (род. 1975) — белорусский футболист.